Kabinda – Város a Kongói Demokratikus Köztársaság Lomami tartományában.
Cabinda – Angolához tartozó exklávé a Kongói Köztársaság és a Kongói Demokratikus Köztársaság között.